TRV steht für:
 Thermische Restabfall-Vorbehandlungsanlage, siehe Abfallverwertungsanlage Helmstedt
 Tabak-Rattle-Virus
 Türkischer Ringerverein Berlin
Thermostatic radiator valve, Thermostatventil

TrV steht für:
 Trenner-Verzeichnis der Werke von Richard Strauss, siehe Franz Trenner

trv steht für:
 Sediq (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Sediq auf Taiwan

Abkürzung